Dit is een lijst van personages uit de verschillende incarnaties van het sciencefictionfranchise Battlestar Galactica.

Originele televisiefilm en serie
 Commander Adama - gespeeld door Lorne Greene
 Kapitein Apollo - gespeeld door Richard Hatch
 Luitenant Starbuck - gespeeld door Dirk Benedict
 Luitenant Boomer - gespeeld door Herb Jefferson jr.
 Luitenant Athena - gespeeld door Maren Jensen
 Count Baltar - gespeeld door John Colicos
 Serina - gespeeld door Jane Seymour
 Boxey - gespeeld door Noah Hathaway
 Kolonel Tigh - gespeeld door Terry Carter
 Medtech Cassiopeia - gespeeld door Laurette Spang-McCook (credited als Laurette Spang)
 President Adar - gespeeld door Lew Ayres
 Anton - gespeeld door Wilfrid Hyde White
 Flight Sargent Jolly - gespeeld door Tony Swartz
 Flight Officer Omega - gespeeld door David Grennan
 Flight Corporal Rigel - gespeeld door Sarah Rush
 Corporal Giles - gespeeld door Larry Manetti
 Ensign Greenbean promoted to Flight Sergent - gespeeld door Ed Begley Jr.
 Imperious Leader gespeeld door Dick Durock - stem door Patrick Macnee 
 Dr. Salik - gespeeld door George Murdock
 Dr. Wilker - gespeeld door John Dullaghan
 Dr. Paye - Pilot only - gespeeld door John Fink
 Luitenant Sheba - gespeeld door Anne Lockhart
 Luitenant Bojay - gespeeld door Jack Stauffer
 Corporal Komma - gespeeld door Jeff MacKay
 Ensign Brie - gespeeld door Janet Louise Johnson
 Ensign Dietra - gespeeld door Sheila DeWindt
 Commander Cain - gespeeld door Lloyd Bridges
 Kolonel Tolan - gespeeld door Rod Haase
 Pegasus Launch officer - gespeeld door Junero Jennings
 Sorell - gespeeld door Janet Lynn Curtis
 Kolonel Croft - gespeeld door Roy Thinnes
 Red Eye - gespeeld door - Rex Cutter
 Sire Uri - gespeeld door Ray Milland
 Maga - gespeeld door Lance LeGault
 Bora - gespeeld door Robert Feero
 Taba - gespeeld door Anthony DeLongis
 Commandant Leiter - gespeeld door Lloyd Bochner
 John - gespeeld door - Edward Mulhare
 IL Cylon Lucifer - gespeeld door Felix Silla - stem gedaan door Jonathan Harris
 IL Cylon Spectre - gespeeld door Felix Silla/Bobby Porter - stem gedaan door Murray Matheson 
 Graaf Iblis - gespeeld door Patrick Macnee
 Commander Kronus - gespeeld door Paul Fix
 Chameleon - gespeeld door Fred Astaire
 Luitenant Zac - gespeeld door Rick Springfield

Galactica 1980 
 Jamie Hamilton - gespeeld door Robyn Douglass
 Commander Adama - gespeeld door Lorne Greene
 Kolonel Boomer - gespeeld door Herb Jefferson jr.
 Luitenant Dillon - gespeeld door Barry Van Dyke
 Luitenant Nash - gespeeld door Jeremy Brett
 Kolonel Sydell - gespeeld door Allan Miller
 Luitenant Starbuck - gespeeld door Dirk Benedict
 Kapitein Troy - gespeeld door Kent McCord
 Commander Xavier - gespeeld door Richard Lynch, then Jeremy Brett
 Doctor Zee - gespeeld door Robbie Rist, later James Patrick Stuart
 Kapitein Dante, of D-Squadron - gespeeld door Phil Livien
 Daggit Squadron Viper pilot - gespeeld door - Dennis Haysbert
 Advanced Cylon Humanoid, Andromus - gespeeld door Roger Davis
 Centuri - gespeeld door Rex Cutter
 Cy - gespeeld door Rex Cutter
 Angela - gespeeld door Judith Chapman

Miniserie en nieuwe televisieserie 
Admiraal William "Husker" Adama - gespeeld door Edward James Olmos
President Laura Roslin - gespeeld door Mary McDonnell
Kapitein Kara 'Starbuck' Thrace - gespeeld door Katee Sackhoff
Majoor Lee 'Apollo' Adama - gespeeld door Jamie Bamber
Dr. Gaius Baltar - gespeeld door James Callis
Number Six - gespeeld door Tricia Helfer
Number Eight - gespeeld door Grace Park
 Kolonel Saul Tigh - gespeeld door Michael Hogan
 Chief Petty Officer Galen Tyrol - gespeeld door Aaron Douglas
 Kapitein Karl C. 'Helo' Agathon - gespeeld door Tahmoh Penikett
 Luitenant Felix Gaeta - gespeeld door Alessandro Juliani
 Billy Keikeya - gespeeld door Paul Campbell
 Luitenant Anastasia Dualla - gespeeld door Kandyse McClure
 Specialist Cally Henderson Tyrol - gespeeld door Nicki Clyne
 Lt. Alex "Crashdown" Quartararo - gespeeld door Sam Witwer
 Vice President Tom Zarek - gespeeld door Richard Hatch
 Ellen Tigh - gespeeld door Kate Vernon
 Number Three/D'Anna Biers - Lucy Lawless
 Helena Cain - gespeeld door Michelle Forbes
 Number Two/Leoben Conoy - gespeeld door Callum Keith Rennie
 Number Five/Aaron Doral - gespeeld door Matthew Bennett
 Dokter Sherman Cottle, Chief Medical Officer  - gespeeld door Donnelly Rhodes
 Priestess Elosha - gespeeld door Lorena Gale
 Luitenant Brendan "Hot Dog" Costanza - gespeeld door Bodie Olmos
 Kapitein Louanne 'Kat' Katraine - gespeeld door Luciana Carro
 Luitenant Margaret 'Racetrack' Edmondson - gespeeld door Leah Cairns
 Specialist Socinus - gespeeld door Alonso Oyarzun
 Number Four/Simon - gespeeld door Rick Worthy
 Number One/Cavil - gespeeld door Dean Stockwell
 Specialist James "Jammer" Lyman - gespeeld door Dominic Zamprogna
 Luitenant Tucker "Duck" Clellan - gespeeld door Christian Tessier
 Jean Barolay - gespeeld door Alisen Down
 Samuel T. Anders - gespeeld door Michael Trucco
 Tory Foster - gespeeld door Rekha Sharma
 Sarah Porter - gespeeld door Particia Idlette
 Playa Palacios - gespeeld door Christina Schild
 Sekou Hamilton - gespeeld door Biski Gugushe
 Ensign Diana "Hardball" Seelix - gespeeld door Jen Halley
 Sesha Abinell - gespeeld door Dana Delaney
 Phelan - gespeeld door Bill Duke
 President Richard Adar - gespeeld door Colm Feore
 Kapitein Aaron Kelly, LSO officer - gespeeld door Ty Olsson
 Luitenant Nora Clellan - gespeeld door Emily Holmes
 Boxey - gespeeld door Connor Widdows
 Shevon - gespeeld door Claudette Mink
 Paya - gespeeld door Hayley Guiel
 Kacey - gespeeld door Madeline Parker
 Nicholas Stephen Tyrol - gespeeld door Finn Devit

Alle personages 

Battlestar Galactica
Battlestar Galactica